Dies ist eine Liste russischer Abkürzungen für Ortsnamen. Sie richtet sich nach dem russischen Gebrauch, wurde jedoch nach der (nach der Transkription) im Deutschen gewohnten alphabetischen Reihenfolge angeordnet. Die Transkription kyrillischer Buchstaben richtet sich stets nach den im Artikel Kyrillisches Alphabet vorgegebenen Regeln, und zwar denen der deutschen Transkription (im Gegensatz zur wissenschaftlichen Transliteration, die in der Wikipedia nicht verwendet wird). Einige der Benennungen stammen aus der Zeit der Sowjetunion. Einige Abkürzungen werden an unterschiedlichen Orten für verschiedene Orte verwendet. Die folgende Liste erhebt keinen Anspruch auf Aktualität oder Vollständigkeit.

Abkürzungen 

Ap. Ап.	= Apatity Апатиты
Asch. Аш. = Aschgabat Ашхабад
Arch. Арх. = Archangelsk  Архангельск
B. Б. = Baku Баку
Bl. Бл. = Blagoweschtschensk Благовещенск
Ch. Х. = Charkow Харьков
Ch. Х. = Chabarowsk Хабаровск
F. Ф. = Frunse Фрунзе
Fr. Фр. = Frjasino Фрязино
G. Г. = Gorki Горький
I. / И. = Irkutsk Иркутск
Isch. Иж. = Ischewsk Ижевск
Iw.-Wos. Ив.-Возн. = Iwanowo-Wosnessensk Иваново-Вознесенск 
Ja. Я. = Jaroslawl Ярославль
Ja. Я. = Jakutsk Якутск
Jek. Ек.	= Jekaterinburg Екатеринбург
Jer. Ер. = Jerewan (Eriwan) Ереван
Ju-S Ю-С = Juschno-Sachalinsk Южно-Сахалинск
K. К. = Kiew Киев
Kas. Каз. = Kasan Казань
Kem. Кем. = Kemerowo Кемерово
Kr. Кр.	= Krasnojarsk Красноярск
Krd. Крд. = Krasnodar Краснодар
L. Л. = Leningrad Ленинград
M. М. = Moskau Москва
M.-L. М. — Л. = Moskau-Leningrad Москва — Ленинград
M. o. М.о. = Oblast Moskau Московская область
Mur. Мур. = Murmansk Мурманск
N. N. Н.Н. = Nischni Nowgorod Нижний Новгород
Nowosib. Новосиб. = Nowosibirsk Новосибирск
O. О. = Odessa Одесса
О. О. = Omsk Омск
Or. = Ор. = Orenburg Оренбург
Petros-K Петроз-к =  Petrosawodsk Петрозаводск
P. П. = Petrograd, Petersburg Петроград, Петербург
P. = П.	Perm Пермь
Pg. Пг. = Petrograd Петроград
P-K = Petropawlowsk-Kamtschatski П-К	- Петропавловск-Камчатский
R-D Р-Д = Rostow am Don Ростов-на-Дону
S. С. = Saratow Саратов
Sam. Сам. = Samara Самара
Skw. Скв. = Syktywkar Сыктывкар
Swerdl. Свердл. = Swerdlowsk Свердловск
SPB СПБ = Sankt Petersburg Санкт-Петербург
T. Т. = Tallinn Таллин
Tasch. Таш. = Taschkent Ташкент
Tb Тб. = Tbilissi (Tiflis) Тбилиси
Tlt. Тлт. = Toljatti (Togliatti) Тольятти
Т. Т. = Tomsk Томск
Tsch. Ч. = Tschernogolowka Черноголовка
Tschel. Чел. = Tscheljabinsk Челябинск
U-U У-У	= Ulan-Ude Улан-Удэ
Tm. Тм.	 = Tjumen Тюмень
W. В. = Wladiwostok Владивосток
Wds. Вдз. = Wladikawkas Владикавказ
Wor. Вор. = Woronesch Воронеж

Weblinks 
 Сокращения названий городов и штатов
 Topographic abbreviations and their meanings (APPENDIX II)
 список сокращений, принятых в РАН

Russische Ortsnamen
!Ortsnamenabkurzungen
Liste (Orte)